Volzjski (oblast Wolgograd), stad in de Russische oblast Wolgograd
 Volzjski (oblast Samara), nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Samara